Regidor kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Regidor (ort), Bolívar, 
 Regidor (kommun), Bolívar,